Kelso Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kelso Township (Indiana)
 Kelso Township (Minnesota)
 Kelso Township (Missouri)
 Kelso Township (North Dakota)